Azmeraw Mengistu – maratoneta e mezzofondista etiope
 Emebet Anteneh Mengistu – ex mezzofondista etiope
 Haile Mariam Mengistu – militare, rivoluzionario e politico etiope